Adriaenssens ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Adriaenssens (1871–?), belgischer Sportschütze
 J. Adriaenssens, belgischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Adriaensens
 Adriaenssen